De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1853-1856 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1853 en de verkiezingen van 1856. De zittingsperiode ging in op 19 september 1853 en liep af op 14 september 1856.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1853

Gematigde liberalen (19 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Michael Alexander Joseph van der Beken Pasteel
Abraham Boxman
Frederik Johan Thomas de Bruijn
Edmond Willem van Dam van Isselt
Hermanus Petrus van den Dries
Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen
Johannes Servaas Lotsy
Frederic van der Oudermeulen
Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke
Petrus Laurentius Regout
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Abram van Rijckevorsel
Johan de Sitter
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk
Jan Carel van Wessem

Conservatieven (12 zetels)
Johan Daniël Cornelis Carel Willem d'Ablaing van Giessenburg
Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein
Hendrik Rudolph Willem van Goltstein van Oldenaller
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer
Albrecht Frederik Insinger
Cornelis van der Lek de Clercq
Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Wyncko Johannes Tonckens

Liberalen (7 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Louis van Sasse van Ysselt
Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen
Anthony van Weel Dzn.

Conservatief-protestanten (1 zetel)
David Borski

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1853 waren dertien leden van de Eerste Kamer periodiek aftredend. Elf leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Gelderland werd Hendrik Rudolph Willem van Goltstein van Oldenaller (conservatieven) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude (gematigde liberalen), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Noord-Brabant werd Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen (liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Bastiaan Verheij van den Bogaard (gematigde liberalen), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Willem Herman Cost Jordens (liberaal), verkozen in Overijssel, werd in eerste instantie niet toegelaten als lid, omdat hij na zijn verkiezing werd herbenoemd als kantonrechter in Deventer waardoor een nieuwe verkiezing vereist werd. Na zijn herverkiezing werd Cost Jordens op 5 april 1854 geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.

Tussentijdse mutaties

1855
 12 april: Johan de Sitter (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Groningen kozen Mello Sichterman van de Brake (conservatieven) als zijn opvolger; hij werd op 3 juli geïnstalleerd.

1856
 26 maart: Abraham Boxman (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Abraham Hartevelt Jzn. (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 29 april geïnstalleerd.
 29 april: Wyncko Johannes Tonckens (conservatieven) nam ontslag uit de Eerste Kamer vanwege zijn herbenoeming als kantonrechter in Meppel. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode, die liep tot 15 september, werd niet meer in vervanging van de vacature voorzien. Door Provinciale Staten van Drenthe werd Tonckens herkozen bij de periodieke Eerste Kamerverkiezingen van 8 juli 1856.
 28 juli: Frederik Johan Thomas de Bruijn (gematigde liberalen) overleed. Door Provinciale Staten van Noord-Brabant werd Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen gekozen als zijn opvolger; hij werd op 30 oktober, in de volgende zittingsperiode van de Eerste Kamer, geïnstalleerd.
 1 augustus: Johannes Servaas Lotsy (gematigde liberalen) nam ontslag uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot minister van Marine in het kabinet-Van der Brugghen. Door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd Pieter Loopuijt gekozen als zijn opvolger; hij werd op 16 september, in de volgende zittingsperiode van de Eerste Kamer, geïnstalleerd.
 7 augustus: Mello Sichterman van de Brake (conservatieven) overleed. Door Provinciale Staten van Groningen werd Adriaan Jan van Roijen (gematigde liberalen)  gekozen als zijn opvolger; hij werd op 30 oktober, in de volgende zittingsperiode van de Eerste Kamer, geïnstalleerd.

1853-1856
Nederlandse politiek in 1853
Nederlandse politiek in 1856